Terry Bozeman é um ator norte-americano, mais conhecido por suas participações em seriados como CSI, Desperate Housewives e 24.

Atores dos Estados Unidos